Estlands ortodoxa kyrka kan syfta på
 Estlands ortodoxa kyrka (Moskvapatriarkatet), halvautonom under Moskva
 Estlands apostoliska ortodoxa kyrka, autonom under Konstantinopel